Nová scéna může být:

 jakýkoliv nový scénický prostor
 Nová scéna (Praha) – nová scéna pražského Národního divadla
 Nová scéna (Bratislava) – slovenské divadlo v Bratislavě
 Nová scéna Vlast – kino ve Frýdku-Místku